Halo Ziemia – album Filipa Laty
 Halo Ziemia – singel Filipa Laty
 Halo Ziemia – singel Palucha

Zobacz też 
 Halo tu Ziemia